Tre fartyg i US Navy har döpts till USS Reuben James efter den sergeanten Reuben James i den amerikanska marinkåren som vann berömmelse i striderna mot Barbareskpiraterna.
 var en jagare av Clemson-klass.
 var en eskortjagare av Buckley-klass. I tjänst mellan 1 april 1943 och 11 oktober 1947
 varen fregatt av Oliver Hazard Perry-klass, i tjänst mellan 1986 och 2013. Hon sänktes som målfartyg 18 januari 2016 av USS John Paul Jones.

Bilder